

Wydarzenia 

 Asyryjczycy zdobyli Babilon, miasto zostało poważnie zniszczone przez sztucznie wywołaną powódź.

Zmarli 
 Muszezib-Marduk, król babiloński